BetFury es una empresa internacional de apuestas de i-gaming. El proyecto fue lanzado en 2019.

Antecedentes
BetFury es una marca de i-gaming y juegos de azar que se lanzó en 2019. Destaca por introducir la criptomoneda en la plataforma de juegos de azar online que permite a los jugadores apostar jugando a diferentes juegos en la plataforma y recompensarlos con Bitcoin. 

Según su página web, los jugadores pueden jugar desde posiciones remotas en todo el mundo a través de canales seguros. El sistema de pago está encriptado para proteger todo el sistema de transacciones. En los últimos tiempos, la empresa ha pasado de Tron a Bitcoin como su principal fuente de transacciones. Una de las características de BetFury es su sistema de Dividendos, que permite la obtención de gotas multidivisa para todos los poseedores de BFG. El valor del token BFG puede incrementarse invitando a nuevos jugadores a minar.

Licencia
BetFury es una plataforma de juego con licencia. La empresa posee la licencia de juego Universe B Games B.V., lo que la convierte en una empresa de confianza limitada. Está registrada bajo el gobierno de Curazao con una licencia auténtica en Curazao. El número de registro de la licencia de Curazao es 155126. Otras licencias son proporcionadas por Gaming Services License Providers N.V, proporcionando a BetFury el derecho a un "Casino BTC" y a operar más allá de las fronteras geográficas.

Referencias 

Criptomonedas
Cadenas de bloques
Casas de apuestas digitales